Lista – in informatica, una delle fondamentali strutture dati
 Lista – stazione della metropolitana di Madrid
 Lista – antica città dell'Italia centrale, capitale degli Aborigeni 
 Lista elettorale – nell'ordinamento giuridico italiano, elenco di persone che si candidano, al fine di ricoprire una carica elettiva
 La lista – romanzo di Michael Connelly del 2008
 La lista – singolo di Renato Zero del 2016

Persone 
 Stanislao Lista (1824-1908) – scultore italiano

Pagine correlate 
List

Altri progetti